Paul Preuss (klimmer), een Oostenrijkse bergbeklimmer
Paul Preuss (schrijver), een Amerikaans sciencefiction-schrijver